Karol Poznański (1859–1928) – doktor chemii
 Karol Poznański (1893–1971) – dyplomata
 Karol Poznański (1931–2022) – pedagog, historyk wychowania